Trichotichnus — род жужелиц из подсемейства Harpalinae.

Описание 
Надкрылья голые и гладкие.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых